Зов кро́ви:
 Зов крови (альбом) — третий альбом российской фолк-группы «Мельница».
 Зов крови (телесериал) — канадский фэнтезийный телесериал.